87-й меридиан восточной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 87 градусов к востоку, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Россию, Казахстан, Китай, Индию, Индийский океан, Южный океан к Южному полюсу и образующая ортодромию с 93-м меридианом западной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 87-й меридиан восточной долготы проходит через:

См. также 
 86-й меридиан восточной долготы
 88-й меридиан восточной долготы

Примечания 

Долгота